Никола́й Я́ковлевич Абрамо́вич (псевдонимы Николай Муравьёв и Н. Ка́дмин; 1881, Таганрог — 1922, Москва) — российский литературный критик, прозаик, поэт и публицист.

Брат В. Я. Абрамовича, поэта-символиста, писавшего под псевдонимом Владимир Ленский. Автор рассказов, повести «Пыльная дорога» (1911), романа «Женщина на пути» (1917), нескольких «декадентских» романов в соавторстве с братом.

Биография 
Родился в Таганроге, в семье бедного портного  года

Окончил семь классов гимназии. С 15-16 лет печатал заметки в газетах «Донская речь», «Приазовский край» и других периодических изданиях; первые опубликованные стихотворение и рассказ увидели свет в 1899 году.

С начала 1900-х годов жил в Санкт-Петербурге и Москве. Был сотрудником журналов «Образование», «Современный мир», «Русская мысль», «Жизнь» и «Журнал для всех», газет «Русская правда», «Новости дня», «Студенческая жизнь». Издатель альманаха «Проталина» (, 1907).

В критике Абрамовича много рассуждений в духе модернизма 1900-х гг., например, о «дионисовском» и «аполлоническом» начале, о жизни и смерти, о «стихийности» поэзии и её «аморальности» и «аполитичности» и т. п. На него влияли Ницше и Бергсон. Искусство для него аморально и аполитично. В поэзии он ценит только стихийность, смотрит на неё исключительно как на «голос живой природы», а на поэта - как на «непроизвольное эхо не узко-человеческой, но общей, беспредельно-космической жизни».

После революции страдал душевной болезнью. Последняя книга — «Современная лирика. Клюев, Кусиков, Ивнев, Шершеневич», согласно свидетельству В. Шершневича, была заказана и обработана Кусиковым и вышла в 1921 году.

Умер в марте 1922 года в Москве.

Библиография 
 Литературно-критические очерки, кн. I. — , 1909.
 Жизнь и творчество. — , 1909.
 В осенних садах. — 1909.
 Религия красоты и страдания. О. Уайльд и Достоевский. — , 1909.
 Человек будущего. — , 1909.
 Орел французской поэзии Виктор Гюго. — , 1910.
 Поэт любви и жалости Чарльз Диккенс — , 1910.
 Сказка о голом короле. Леонид Андреев и «Анатэма». Постановка Художественного театра. — , 1910.
 Кнут Гамсун. (Общий очерк о жизни и творчестве) — , 1910.
 Фридрих Ницше. — , 1910.
 Детские годы А. П. Чехова. — , 1910.
 Художники и мыслители (II книга литературно-критических очерков). — , 1911.
 Поэт свободы лорд Генри Байрон. — , 1912.
 И. С. Тургенев. Жизнь, личность и творчество. — , 1913.
 А. И. Гончаров. Жизнь, личность и творчество. — , 1913.
 Женщина и мир мужской культуры (Москва, 1913) — отражает антифеминизм в духе Стриндберга и Вейнингера.
 Философия убийства (Москва, 1913) — об инквизиции.
 М. Ю. Лермонтов. Жизнь, личность и творчество. — , 1914.
 Религия Толстого. (Москва, изд. Маевского, 1914)
 Христос Достоевского (Москва, изд. Маевского, 1914)
 История русской поэзии. — , 1914-1915.
 Русское слово. — , 1916.
 Улица современной литературы. — , 1916.
 «Новое время» и соблазненные младенцы. — , 1916.
 Офицеры и солдаты в революционной армии. — , 1917.
 Что такое буржуазия? — , 1917.
 Падение династии. Тёмные силы и революция (Москва, 1917)
 Подполье русского интеллигентства (о тупиках русского интеллигентского сознания). — : Изд-во « Свободное слово», 1917.
 Религия земли и духа (Москва, 1918)
 Современные лирики. Клюев. Кусиков. Ивнев. Шершеневич (б.м., «Сегодня», 1921)
Под псевдонимом Н. Кадмин у Н. Я. Абрамовича вышли:
 Очерки по истории русской литературы. (, 1912)
 История русской поэзии. (, 1915—1919 (2 тт.)).

Примечания

Литература